William Herschel – astronomo e compositore britannico
William James Herschel – magistrato britannico
Telescopio William Herschel – telescopio riflettore che si trova presso l'Osservatorio del Roque de Los Muchachos, sull'isola di La Palma alle Canarie